Пјотр Себастијан Зјелињски (; Зомпковице Слонскје, 20. мај 1994) пољски је  фудбалер који игра на месту везног играча за италијански клуб Наполи и пољску репрезентацију. 

Поред Наполија, током своје каријере наступао је за Заглебје Лубин, Удинезе и Емполи. За Црвено-беле је наступао на два значајна такмичења: Европско првенство 2016. у Француској и Светско првенство 2018. у Русији.

Пјотр има двојицу браћа који су такође провесионални фудбалери — Павела и Томаша Зјелињског.

Статистика каријере

Клуб

Репрезентација

Голови за репрезентацију 
Голови Пољске наведени су на првом месту. Колона „Гол” означава резултат на утакмици након Зјелињсковог подотка.

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1994.
Везни играчи у фудбалу
Пољски фудбалери
Фудбалери Удинезеа
Фудбалери Наполија
Фудбалери Серије А
Фудбалери на Европском првенству 2016.
Фудбалери на Светском првенству 2018.
Фудбалери на Европском првенству 2020.
Фудбалери на Светском првенству 2022.